Каљинка може бити:

 Каљинка (песма), руска песма

Топоними

Белорусија

Насеља 

 , насеље у Витепској области
 , насеље у Могиљовској области

Русија

Насеља 

 Калинка (Владимирская область)
 Калинка (Вологодская область)
 Калинка (Курская область)
 Калинка (Самарская область)
 Калинка (Свердловская область)
 Калинка (Хабаровский край)

Реке 

  — река у Сахалинској области (на острву Сахалин), улива се у Татарском мореузу
  — река у Свердловској области, улива се у Сосву
  — река у Новосибирској области, улива се у Тару

Украјина

Насеље 

 , насеље у Виничкој области

Види још 

 Калинка, вишезначна одредница